Spojení písmen P a I může mít různé významy:

PI 
 BR-PI – kód ISO 3166-2 pro stát Piauí
 bývalá SPZ okrese Písek

Pi 
 pí (písmeno)
 pí (číslo)
 Jessy Pi – francouzský fotbalista
 pebi – značka binární předpony pro 250

pi 
 páli – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

pI 
 izoelektrický bod – pH, při kterém amfion nenese elektrický náboj